David Erythropel ist der Name folgender Personen:

* David Erythropel (Theologe) (1604–1661), deutscher lutherischer Theologe, Schriftsteller
 David Rupert Erythropel (1653–1732), deutscher lutherischer Theologe
 David Wilhelm Erythropel (1687–1758), deutscher lutherischer Theologe